Тюбинген () — один из четырёх административных округов () земли Баден-Вюртемберга в Германии.

Занимает юго-восточную часть Баден-Вюртемберга.

Центр находится в городе Тюбинген.

История 
До 31 декабря 1972 года округ назывался правительственным округом Южный Вюртемберг-Гогенцоллерн. С 1 января 1973 года в соответствии с административной и территориальной реформой в ФРГ произошло его расширение и ему изменили название на современное. До 1952 года данные территории относились к Французской оккупационной зоне.

Состав 
Административный округ включает три региона, состоящих из 8 районов и одного города:
 регион Неккар-Альб
 район Ройтлинген (RT)
 район Тюбинген (TÜ)
 район Цоллернальб (BL)
 регион Бодензе-Верхняя Швабия
 район Равенсбург (RV)
 район Зигмаринген (SIG)
 район Бодензе (FN)
 регион Дунай-Иллер
 город Ульм (UL)
 район Альб-Дунай (UL)
 район Биберах (BC)

Население

См. также 
 Вюртемберг-Гогенцоллерн

Примечания

Ссылки 
 Тюбинген

Административное деление Баден-Вюртемберга
Тюбинген